ou  peut désigner :

Rois 

  (1738-1820), roi de Grande-Bretagne et d'Irlande puis du Royaume-Uni (1760-1820), électeur puis roi de Hanovre (1760-1820).
  (mort en 1184), roi de Géorgie (1156-1184).
  (mort en 1639), roi d'Iméréthie (1605-1639).

Princes 

  (1507-1553), prince d'Anhalt-Dessau (1516-1544) puis d'Anhalt-Plötzkau (1544-1553).
  (mort en 1582), prince de Mingrélie (1572-1573 et 1578-1582).
  (1804-1873), prince de Valachie (1843-1848).

Ducs 

  (1611-1664), duc de Brzeg (1633-1664).
  (1892-1946), duc non régnant de Saxe-Meiningen-Hildburghausen.

Comtes 

  (1548-1605), comte d'Erbach-Breuberg.

Landgraves 

  (1632-1676), landgrave de Hesse-Itter (1661-1676).
  (1502-1555), landgrave de Leuchtenberg (1531-1555).